Джейкоб Питтс (; род. 20 ноября 1980, Вестон) — американский актёр.

Биография 
Дебютировал в кино в 1999 году. В 2004 году сыграл одну из главных ролей в фильме «Евротур». В 2008 году получил премию «ShoWest Convention» «Special Award» в категории «Лучший ансамбль» за роль в фильме «Двадцать одно». С 2010 по 2015 год он снимался в сериале «Правосудие». В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Уэстон (Коннектикут)